Лилашу́ка Билвама́нгала () — вайшнавский святой, поэт и драматург, живший в IX—X веке. Автор известной лирической санскритской поэмы «Кришнакарнамрита» («Нектар для слуха Кришны»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гринцер П. А. Санскритская литература VIII—XIII вв.
 Биография на сайте Krishna.ru

Святые вайшнавизма
Святые Бенгалии
Поэты Бенгалии
Санскритские драматурги
Санскритские поэты